J85 peut faire référence à :
 Abcès du poumon et du médiastin, d'après la classification internationale des maladies ;
 Antiprisme carré adouci (J85), une figure géométrique ;
 HMS Seagull (J85), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 General Electric J85, un turboréacteur américain produit par GE Aviation.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres